La frayeur est un sentiment de peur soudaine. C'est aussi un titre d'œuvres notamment porté par :
 Frayeurs (Страхи), nouvelle russe d'Anton Tchekhov publiée en 1886 ;
 Frayeur (Fear), film américain d'Alfred Zeisler sorti en 1946 ;
 Frayeurs (Paura nella città dei morti viventi), film italien de Lucio Fulci sorti en 1980.